Les Jeux olympiques de Berlin peuvent faire référence à deux grands événements sportifs :
 les Jeux olympiques d'été de 1916 (finalement annulés à cause de la Première Guerre mondiale);
 les Jeux olympiques d'été de 1936 ;